Armando har flere betydninger:

Navne 
 Diego Armando Maradona − argentinsk fodspiller

Fiktiv 
 Armando (fiktiv person) − figur i Planet of the Apes

Drengenavne